Cette page contient les pages d'homonymie de Farges et Fargès.

Farges et Fargès sont des noms propres.

Toponyme 

 
 Farges (Ain), commune française située dans le département de l'Ain, en région Rhône-Alpes ;
 voir aussi : Démographie de Farges ;
 Farges-Allichamps, commune française située dans le département du Cher, en région Centre-Val de Loire ;
 Farges-lès-Mâcon, commune française  située dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Farges-lès-Chalon, commune française située dans le département de  Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Farges-en-Septaine, commune française située dans le département du Cher, en région Centre-Val de Loire ;
 Farges, village dépendant de la commune française de Saint-Nectaire dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne.

Patronyme 

 Bernard de Farges (?-1341), archevêque de Rouen de 1306 au 15 mai 1311 ;
 François Farges (1962-), universitaire français ;
 Joël Farges (1948-), producteur de cinéma et réalisateur français ;
 Louis Farges (1858-1941), archiviste, un diplomate et un homme politique français ;
 Paul Guillaume Farges (1844-1912), missionnaire et botaniste français ;
 Pierre Jean Treich des Farges (1754-1821), général de brigade de la Révolution française.

 Philippe Jacques Fargès-Méricourt (1776-1843), avocat et historien français.

Pseudonyme 

 Marc Chemin (1740-1785), acteur français.

Voir aussi 
 Les Farges, commune française, située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France